La Neuveville ist der Name folgender geographischer Objekte in der Schweiz:
 La Neuveville, eine Stadt im Kanton Bern
 Amtsbezirk La Neuveville, ein ehemaliger Amtsbezirk im Kanton Bern

Gemeinden im französischen Département Vosges:
 La Neuveville-devant-Lépanges
 La Neuveville-sous-Châtenois
 La Neuveville-sous-Montfort

Siehe auch:
 Laneuveville
 Laneuville
 La Neuville
 La Villeneuve